Porto Salvo (Oeiras), een plaats in de Portugese gemeente Oeiras
Porto Salvo (Gaeta), een plaats in de Italiaanse gemeente Gaeta